El término Benifairó puede hacer referencia a:

Benifairó de los Valles: municipio del Campo de Murviedro, en la provincia de Valencia (España).
Benifairó de la Valldigna: municipio de la Safor, en la provincia de Valencia (España).